Vaux puede referirse a: 

 Vaux, comuna francesa situada en Allier; 
 Vaux, comuna francesa situada en Alto Garona; 
 Vaux, comuna francesa situada en Mosela; o
 Vaux, comuna francesa situada en Vienne.